Торки — літописна назва тюркомовних племен огузів (узів), які в кінці 9 — на початку 10 століття кочували в степах на північ від Аральського та Каспійського морів аж до дельти Волги.

Топонім

Торки () — село, Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт

Торки () — село в Кадуйського району Вологодської області

Торки — село, Львівська область, Радехівський район

Див. також 
 Тороки